Яркон (річка)
 Яркон (парк)